Margaretha van Savoye (-1254), echtgenote van Bonifatius II van Monferrato
Margaretha van Savoye (1382-1464), dochter van graaf Amadeus VII
Margaretha van Savoye (1480-1530), beter bekend onder de naam Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Savoye, landvoogdes van de Nederlanden, dochter van keizer Maximiliaan I
Margaretha van Savoye (1416-1479), dochter van hertog Amadeus VIII
Margaretha van Savoye (1439-1484), dochter van hertog Lodewijk, getrouwd met Johan IV van Monferrato
Margaretha van Savoye (1510-1586)
Margaretha van Savoye (1589-1655), dochter van hertog Karel Emanuel I
Margaretha van Savoye (1635-1663), dochter van hertog Victor Amadeus I
Margaretha van Savoye (1851-1926), echtgenote van koning Umberto I van Italië